Список станций Цинхай-Тибетской железной дороги. Движение по Цинхай-Тибетской железной дороге было пущено 1 июля 2006 года.

Дорога начинается на Западном вокзале города Синин и заканчивается на вокзале Лхасы, её длина составляет 1956 км.

Отметка нулевого километра расположена в нескольких сотнях метров от Западного вокзала Синина.

Литература 
 Словарь географических названий Китая / под ред. Черножукова К. Н. — М.: Наука, 1984.
 
 Цинхай шэн диминлу [Справочник географических названий провинции Цинхай]. — Ухань: Гоцзя цэхуэй цзунцзюй цэхуэй яньцзюсо [Институт картографии Главного государственного геодезического управления]; Синин: Цинхайшэн цэхуэйцзюй [Управление геодезии провинции Цинхай], 1979. (на китайском языке; 青海省地名录。国家测绘总局测绘研究所, 青海省测绘局。1979年04月。)

Примечания 

Железные дороги Китая
Списки железнодорожных станций и платформ
Железнодорожные станции Китая